Aliaga (kommun i Filippinerna)
 Aliaga (kommun i Spanien, Aragonien)
 Aliaga, Turkiet – en ort i provinsen Izmir i Turkiet